Montrose kan syfta på:

Montrose (häst) – en häst som vann Kentucky Derbyt 1887
Montrose (musikgrupp) – en hårdrocksgrupp verksam på 1970-talet.
Montrose bruk – ett bruksområde i Hofors kommun

Personer
James Graham, 1:e markis av Montrose (1612–1650), en skotsk militär

Geografi

Australien 

 Montrose (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges,

Kanada 

 Montrose (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Montrose, Skottland –  i rådsområdet Angus

USA 

 Montrose (ort i USA, Arkansas), Ashley County, 
 Montrose (ort i USA, Georgia), Laurens County, 
 Montrose (ort i USA, Illinois), Effingham County, 
 Montrose (ort i USA, Missouri), Henry County, 
 Montrose (ort i USA, Mississippi), Jasper County, 
 Montrose (ort i USA, Virginia), Henrico County, 
 Montrose (ort i USA, West Virginia), Randolph County, 
 Montrose, Iowa, ort, Lee County, 
 Montrose (ort i USA, Michigan), Genesee County, 
 Montrose, Minnesota, ort, Wright County, 
 Montrose, New York, ort, Westchester County, 
 Montrose (ort i USA, Pennsylvania, Berks County), 
 Montrose, Pennsylvania, countyhuvudort, Susquehanna County, 
 Montrose (ort i USA, South Dakota), McCook County, 
 Montrose, Colorado, countyhuvudort, Montrose County,

Se även
Montrose County – ett administrativt område i delstaten Colorado, USA 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar